El topónimo Islip puede hacer referencia a:

 el pueblo de Islip, en Nueva York (Estados Unidos);
 varias aldeas y lugares designados por el censo en el estado anterior:
 Islip;
 Central Islip;
 East Islip;
 Islip Terrace;
 West Islip;
 el pueblo y parroquia de Islip, en Northamptonshire (Inglaterra); o
 el pueblo y parroquia de Islip, en Oxfordshire (Inglaterra).